Надейковичи:
 Надейковичи — деревня в Белоруссии, Гомельская область
 Надейковичи — деревня в России, Смоленская область